

Patronyme 

 Arthur Porritt (1900-1994), baron Porritt,  baronnet, homme d'État, médecin, chirurgien et athlète néo-zélandais ;
 Richard Porritt (1910-1940), militaire et homme politique britannique ;
 Jonathon Porritt (né en 1950), écrivain et journaliste britannique ;
 Luisa Porritt (née en 1987), femme politique britannique.